Pauline Zimmerli-Bäurlin (1829-1914), Zwitserse onderneemster en uitvindster
 Ulrich Zimmerli (1942-), Zwitsers hoogleraar en politicus

Zwitserse achternaam